|-
| 154301 - ||  || 26 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154302 - ||  || 29 octombrie 2002 ||  || , 
|-
| 154303 - ||  || 28 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154304 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154305 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154306 - ||  || 30 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 154307 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154308 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154309 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154310 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154311 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154312 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154313 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154314 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154315 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154316 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154317 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154318 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154319 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154320 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154321 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154322 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154323 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154324 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154325 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154326 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154327 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154328 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154329 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154330 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154331 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154332 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154333 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154334 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154335 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154336 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154337 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154338 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154339 - || 2002 WM || 18 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154340 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154341 - ||  || 23 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154342 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154343 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154344 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154345 - ||  || 29 noiembrie 2002 ||  || 
|-
| 154346 - || 2002 XP || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154347 - ||  || 4 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154348 - ||  || 1 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154349 - ||  || 5 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154350 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154351 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154352 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154353 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154354 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154355 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154356 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154357 - ||  || 7 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154358 - ||  || 9 decembrie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154359 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154360 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154361 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154362 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154363 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154364 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154365 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154366 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154367 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154368 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154369 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154370 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154371 - ||  || 13 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154372 - ||  || 12 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154373 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154374 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154375 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154376 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154377 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154378 - ||  || 14 decembrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 154379 - ||  || 28 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154380 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154381 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154382 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154383 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154384 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154385 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154386 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154387 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154388 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154389 - ||  || 3 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154390 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154391 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154392 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154393 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154394 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154395 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154396 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154397 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154398 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154399 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154400 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-